Anabasis (altgriechisch  ‚Hinaufmarsch [von der Küste ins Landesinnere]‘) steht für:
 Anabasis, antike Bezeichnung bestimmter Feldzüge
 Anabasis (Xenophon), antikes Geschichtswerk, hauptsächlich über den „Zug der Zehntausend“
 Anabasis (Arrian), antikes Geschichtswerk über den Alexanderzug
 Anabasis (Musik), musikalische Figur
 Anabasis (Gattung), Pflanzengattung aus der Familie der Fuchsschwanzgewächse